Arraial do Cabo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arraial do Cabo (ort), Rio de Janeiro, 
 Arraial do Cabo (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar